Biemer ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Biemer (* 1972/1973), deutscher Basketballtrainer 
 Annette Biemer (* 1966), deutsche Krimi-Autorin
 Edgar Biemer (* 1940), deutscher Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie
 Günter Biemer (1929–2019), deutscher römisch-katholischer Theologe; Gründer der Deutschen John Henry Newman-Gesellschaft
 Klaus-Rüdiger Biemer (*  1941), deutscher Basketballfunktionär
 Susanne Biemer (* 1978), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Beamer (Begriffsklärung)
 Beemer